Bacharach se poate referi la:

 Bacharach, oraș din Germania

Nume de familie 
  (1928–2023), compozitor american
  (1870-1956), politician american